Пенчино — название населённых пунктов в России:

 Пенчино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Пенчино — деревня в Калининском районе Тверской области.